Ore – krater na Marsie
 Ore – miejscowość na południu Francji
 Ore – miasto w Nigerii
 Oyri (duń. Øre) miejscowość na Wyspach Owczych
 Øystein Ore – norweski matematyk
 Twierdzenie Ore – twierdzenie matematyczne o grafie hamiltonowskim
 Øre – moneta zdawkowa w Norwegii i Danii
 Öre – moneta zdawkowa w Szwecji
 Il Sole-24 Ore – włoski dziennik ekonomiczny
 Obywatelski Ruch Ekologiczny (ORE) – polska radykalna organizacja ekologiczna
 Ordo Rosarius Equilibrio – szwedzki zespół, grający muzykę eksperymentalną
 Orange Aviation – izraelska linia lotnicza (kod ICAO: ORE)
W Wielkiej Brytanii:
 Ore – miejscowość w hrabstwie East Sussex (Anglia)